Joya (India), een plaats in India
Joya (album), een muziekalbum van Will Oldham
Malalai Joya, een Afghaanse mensenrechtenactiviste
Hilario Chávez Joya, een Mexicaanse bisschop